Klopas steht für
  einen Verwandten oder Jünger Jesu, siehe Kleopas
 Frank Klopas (* 1966), amerikanischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Kleopas (Begriffsklärung)